Немчи́нов — русская фамилия; имеет женскую форму Немчинова.

Немчинов 
 
 Немчинов, Андрей Яковлевич (1860—1900) — русский предприниматель и благотворитель.
 Немчинов, Борис Иванович (1936—2003) — советский хоккеист
 Немчинов, Василий Сергеевич (1894—1964) — советский экономист и статистик.
 
 
 
 Немчинов, Николай Матвеевич (1907—?) — депутат Верховного Совета СССР III созыва (1950—1954).
 Немчинов, Олег Николаевич (род. 1977) — украинский политик.
 Немчинов, Павел Павлович (1879—1948) — полковник корпуса военных топографов, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Немчинов, Сергей Львович (род. 1964) — советский и российский хоккеист.
 Немчинов, Яков Андреевич (1800—1894) — русский купец-золотопромышленник, меценат и благотворитель.

 Немчинов (в монашестве Досифей; ок. 1780—1845) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Соловецкого монастыря (1826—1836), краевед.

Немчинова 
 Немчинова, Вера Николаевна (1899—1984) — русская, французская и американская балерина и балетный педагог.
 Немчинова, Мария Юрьевна (род. 1998) — российская синхронистка.
 Немчинова, Наталия Ивановна (1892—1975) — русская советская переводчица.

См. также 
 Немчиново
 Немчиновка
 Немчинский